Riga Masters 2018 – pierwszy rankingowy turniej snookerowy sezonu 2018/2019. Rozegrany został w dniach 27–29 lipca 2018 roku w Arēna Rīga w Rydze (Łotwa). Turniej wygrał Neil Robertson, zwyciężając w finale z Jackiem Lisowskim 5-2.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 50 000
 II miejsce: £ 25 000
 Półfinalista: £ 15 000
 Ćwierćfinalista: £ 6 000
 Runda 3: £ 4 000
 Runda 2: £ 3 000
 Runda 1: £ 1 500

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 2 000

 Pula nagród: £ 259 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 140, 110  Liang Wenbo
 133  Peter Lines
 128, 122, 115, 115  Zhao Xintong
 125, 104, 101  Joe Perry
 122  Marco Fu
 121  Jamie Jones
 120  Shaun Murphy
 120  Zhang Yong
 117, 114, 113, 110, 110, 101  Neil Robertson
 115  Fergal O’Brien

 115  Chris Wakelin
 114  Alfie Burden
 110, 109  Stuart Carrington
 110  Ben Woollaston
 106  Mark King
 105  Kyren Wilson
 103  Ricky Walden
 102  Stephen Maguire
 101  Jack Lisowski

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 2-5 lipca w Guild Hall, Preston (pary nr. 28, 32, 50 oraz 59 rozegrały swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów. Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 140  Michael White
 137  Scott Donaldson
 137  Noppon Saengkham
 137  Li Yuan
 133  Kurt Maflin
 123, 107  Neil Robertson
 118, 111  David Lilley
 112  Mark Joyce

 109  Tom Ford
 107  Rod Lawler
 106  Allister Carter
 106  Stephen Maguire
 105  Liang Wenbo
 104  Mark Davis
 102  Yan Bingtao
 100  Zhang Jiankang

Przypisy 

2018 w sporcie
Rankingowe turnieje snookerowe
Sport w Rydze
2018 na Łotwie